Canada Women’s Sevens 2017 – trzecia edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Canada Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 27–28 kwietnia 2017 roku na Westhills Stadium w Langford będąc piątym turniejem sezonu 2016/2017.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Westhills Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2016/2017 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Holandii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby na początku maja 2017 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Nowozelandki przyjechały na zawody w odmłodzonym składzie z uwagi na powołania do reprezentacji rugby piętnastoosobowego. Pomimo tego w pierwszym dniu zanotowały jednak wraz z Kanadyjkami komplet zwycięstw. Te zespoły zmierzyły się w decydującym pojedynku, wówczas lepsze od gospodyń okazały się Nowozelandki, a najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Rubi Tui. Najwięcej punktów i przyłożeń w turnieju zdobyła Michaela Blyde, która wyróżniała się także w innych statystykach.

Najtańsze dwudniowe wejściówki kosztowały 40 CAD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2016/2017)
Canada Women’s Sevens
2017 w Kanadzie